San Salvatore ima više značenja:
 San Salvatore (Askoli Pičeno)
 San Salvatore (Brindizi)
 San Salvatore (Katancaro)
 San Salvatore (Kjeti)
 San Salvatore (Kozenca)
 San Salvatore (Kremona)
 San Salvatore (Kuneo)
 San Salvatore (Fođa)
 San Salvatore (Đenova)
 San Salvatore (Luka)
 San Salvatore (Mantova)
 San Salvatore (Novara)
 San Salvatore (Oristano)
 San Salvatore (Peskara)
 San Salvatore (Pjačenca)
 San Salvatore (Ređo di Kalabrija)
 San Salvatore (Rimini)
 San Salvatore (Teramo)
 San Salvatore (Vareze)